Le Championnat d’Europe de basket-ball féminin 1997 s’est déroulé en Hongrie du 6 juin au 15 juin.

Équipes participantes et groupes

Groupe A

Groupe B

Tour Final 

{{Phase finale à 8 | 3eplace=oui |bordures=aaa |fond titres=EBF5FF |fond gagnant=f9f9f9 |fond perdant=f2f2f2 |largeur équipes=200 |largeur scores=50
|Q1-info=   |Q1-E1=   |Q1-S1=68   |Q1-E2=   |Q1-S2=53   |Q1-v=
|Q2-info=   |Q2-E1=   |Q2-S1=74   |Q2-E2=   |Q2-S2=57   |Q2-v=
|Q3-info=   |Q3-E1=   |Q3-S1=66   |Q3-E2= Yougoslavie   |Q3-S2=57   |Q3-v=
|Q4-info=   |Q4-E1=   |Q4-S1=84   |Q4-E2=   |Q4-S2=70   |Q4-v=
|D1-info=   |D1-E1=   |D1-S1=78   |D1-E2=   |D1-S2=77   |D1-v=
|D2-info=   |D2-E1=   |D2-S1=81   |D2-E2=   |D2-S2=55   |D2-v=
|F1-info=Budapest   |F1-E1=   |F1-S1=72   |F1-E2=   |F1-S2=62   |F1-v=
|F2-info=Budapest   |F2-E1=   |F2-S1=86   |F2-E2=   |F2-S2=61   |F2-v=
}}

 Match pour la  
  71 - 64 

 Match pour la  
  76 - 90 '''

Places de 5 à 8

Classement final 

1997
Euro féminin 1997
Europe feminin 1997, Championnat d'